Wsie gminne i części miejscowości na Słowacji:
 Kochanovce – wieś gminna (obec) w powiecie Bardejów,
 Kochanovce – wieś gminna (obec) w powiecie Humenné,
 Kochanovce – dzielnica miasta Sečovce,
 Kochanovce – część wsi Adamovské Kochanovce.